

Культура 
 Центральный Дом кино — творческий клуб деятелей киноискусства Москвы.
 Центр документального кино

Медицина 
 Цветовое допплеровское картирование — прямая визуализация потоков крови в сердце и в относительно крупных сосудах.